Lullaby est un mot anglais signifiant berceuse.

Cinéma et télévision 
 Lullaby est un court métrage américain réalisé par Boris Deutsch en 1925.
 Lullaby est un téléfilm américain réalisé par Don Richardson en 1960.
 Lullaby est un court métrage américain réalisé par Antonia Kao en 1999.
 Lullaby est un court métrage américain réalisé par David Lowery en 2000.
 Lullaby est un court métrage américain réalisé par Dorne M. Pentes en 2002.
 Lullaby est une vidéo de l'artiste vidéaste Pipilotti Rist, 2002. 
 Lullaby est un épisode du manga Wolf's Rain, réalisé par Tensai Okamura en 2003.
 Lullaby est un court métrage australien réalisé par Pat Stevens en 2003.
 Lullaby est un film australien réalisé par Matt Shannon en 2004.
 Lullaby est un court métrage kirghiz réalisé par Nurlan Assanbekov en 2006.
 Lullaby est un court métrage britannique réalisé par Kevin Markwick en 2007.
 Lullaby est un film sud-africain réalisé par Darrell Roodt en 2008.
 Lullaby est un film franco-canadien réalisé par Benoît Philippon en 2010.
 Lullaby est un film américain d'Andrew Levitas sorti en 2014.

Littérature 
 Lullaby est le titre original du roman Berceuse de Chuck Palahniuk.
 Lullaby est le titre d'une nouvelle de Jean-Marie Le Clézio, ainsi que le nom de l'héroïne de l'œuvre.
 Lullaby (ララバイ, Rarabai) est l'un des démons du livre de Zeleph, et l'antagoniste principal de l'Arc Eisen Wald dans le manga Fairy Tail.

Musique 
 Lullaby, un album du groupe Book of Love sorti en 1988 ;
 Lullaby, une chanson du groupe The Cure sortie en 1989 ;
 Lullaby, une chanson du groupe britannique Starsailor tirée de l'album  Love Is Here sorti en 2001 ;
 Lullaby, une chanson du groupe Lagwagon, issue de l'album Blaze sorti en 2003 ;
 Lullaby, une chanson du chanteur Jack Johnson, issue de l'album Sing-A-Longs and Lullabies for the film Curious George sorti en 2006 ;
 Lullaby est une chanson du groupe canadien Nickelback, issue de l'album Here and Now, sortie en 2012 ;
 Lullaby, une chanson du chanteur Leonard Cohen tirée de l'album Old Ideas en 2012.
Lullaby, une chanson du groupe sud-coréen GOT7 tirée de l'album Present: YOU en 2018.
This Lullaby, une chanson du groupe américain Queens of the Stone Age, tirée de l'album Lullabies to Paralyze en 2005.
Lullaby est un morceau du groupe Français de Psytrance La P'tite Fumée, sortie en 2021.

Jeux vidéo 
 Lullaby est un personnage du jeu vidéo Demon Slayer.

Mangas et Animés
 Lullaby est un démon de Zeleph dans Fairy Tail

Voir aussi 
 Lullabies, EP du groupe Cocteau Twins sorti en 1982.

Homonymie de titre